Сессан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сессан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер